Fita, marca sobre el terra que serveix per a delimitar un terme o finca.
 Fita, nombre que delimita la grandària d'un conjunt, vegeu conjunt fitat
 Biografies:
 Domènec Fita i Molat (Girona, 1927), escultor català
 Fidel Fita i Colomer (Arenys de Mar, 1835 - Madrid, 1918), arqueòleg, epigrafista, filòleg i historiador espanyol.
 Albert Cotó i Fita (Figueres, 1852 - Barcelona, 1906), intèrpret de piano, director d'orquestra, professor de música i compositor, especialment de sarsueles.
 Manuel Cervera i Fita (Vilafranca del Penedès), activista cultural català 
 Toponímia:
 Fita del Ram, muntanya del terme d'Esporles, a Mallorca de 833 m.
 La Fita Alta, muntanya de 289 metres entre els municipis de Sidamon i Torregrossa al Pla d'Urgell.
 La Fita (Àger), serra al municipi d'Àger a la comarca de la Noguera, amb una elevació màxima de 821 metres.
 Fita dels Tres Termes, muntanya de 277 metres al massís del Garraf, entre Castellet i la Gornal (Alt Penedès) i de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
 La Fita (la Baronia de Rialb), muntanya de 605 metres a la Baronia de Rialb (la Noguera, Catalunya).